Das Herrendoppel der Australasian Championships 1908 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Titelverteidiger waren William Gregg und Harry Parker. Das Finale gewannen Fred Alexander und Alfred Dunlop gegen ranville G. Sharp und Anthony Wilding. Die beiden Sieger standen sich beim Herreneinzel gegenüber. Alexander gewann dieses Match.

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizieller Draw

Herrendoppel
1908